N500 peut faire référence à :
 Naviplane N500, un aéroglisseur de transport commercial français ;
 Route nationale française 500 reliant Firminy à Châteauneuf-de-Randon.